Plaisance kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Plaisance-du-Touch, kommun i departementet Haute-Garonne, 
 Plaisance, Vienne, kommun i departementet Vinne, 
 Plaisance, Aveyron, kommun i departementet Aveyron, 
 Plaisance, Gers, kommun i departementet Gers, 
 Plaisance, Dordogne, kommun i departementet Dordogne,

Guyana 

 Plaisance, Guyana

Haiti 

 Plaisance (kommun i Haiti, Nord, lat 19,58, long -72,50), 
 Plaisance (ort i Haiti, Nord, lat 19,60, long -72,46), 
 Arrondissement de Plaisance – ett arrondissement

Italien 

 Piacenza (provins), provins, Emilia-Romagna, 
 Piacenza, Emilia-Romagna, Provincia di Piacenza,

Kanada 

 Plaisance (kommun i Kanada), Québec, Outaouais,

Seychellerna 

 Plaisance, Seychellerna, distrikt,